2010 Голяма награда на Япония е 26-о за Голямата награда на Япония и шестнадесети кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 10 октомври 2010 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Япония